British Grand Prix 2011 byl lehkoatletický mítink, který se konal 26. srpna 2011 v anglickém Birminghamu. Byl součástí série mítinků Diamantová liga.

Výsledky  
 Archiv výsledků zde

Muži

Ženy

Reference 

Diamantová liga
Atletika ve Spojeném království
Atletika v roce 2011